

Palmarès

Olimpiadi
1 medaglia:
1 oro (Monaco di Baviera 1972 nei -52 kg)

Giochi asiatici
1 medaglia:
1 argento (Bangkok 1970 nei -52 kg)

Altri progetti

Collegamenti esterni